Butyriboletus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Boletaceae. De soorten uit het geslacht komen voor in Azië, Europa, Noord-Afrika en Noord-Amerika.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 31 soorten (peildatum december 2021):

Boletaceae
Schimmelgeslacht